Lontar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Banda Besar, ö, Moluckerna, 
 Kelurahan Lontar, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar